Tragsessel steht für:
Tragstuhl, medizinisches Hilfsmittel
Sänfte, Transportgerät
Sedia gestatoria, päpstlicher tragbarer Sessel

Siehe auch: